Норман има више значења:
 Округ Норман (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Норман (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Норман (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Норман (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Норман (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Норман (језеро), је вештачко језеро у Сједињеним Америчким Државама